Enrique Álvarez Sanjuan (1975-), footballeur espagnol ;
 Javier Sanjuán ;
 Jéssica Sanjuán Jacome De Mafioly ;
 José Sanjuán Ibáñez (1945-), footballeur espagnol ;
 Lola Sanjuán (1971-), femme d'affaires et dirigeante féministe espagnole ;
 Marcelino Domingo Sanjuán (1884-1939), journaliste et homme politique espagnol ;
 Óscar Álvarez Sanjuán (1977-), footballeur espagnol ;
 Sergio Vila-Sanjuán (1957-), écrivain et journaliste culturel catalan ;
 Thierry Sanjuan.

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique